Die 1. deild karla 2001 war die 47. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 18. Mai und endete am 15. September 2001. Neben Meister Þór Akureyri stieg auch der Zweitplatzierte KA Akureyri auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Símadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2001 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2001 rsssf.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001